Sohland ist der Name zweier Orte in Sachsen: 

 Sohland an der Spree, Gemeinde im Landkreis Bautzen
 Sohland am Rotstein, Ortsteil von Reichenbach/O.L. im Landkreis Görlitz